

Lokalizacje 
 Corrientes – miasto w Argentynie
 Corrientes – prowincja Argentyny
 Corrientes – stacja metra metra w Buenos Aires, na linii H
 Avenida Corrientes – jedna z głównych ulic w Buenos Aires

Kluby sportowe 
 Boca Unidos Corrientes – argentyński klub piłkarski z siedzibą w mieście Corrientes
 Deportivo Mandiyú – argentyński klub piłkarski z siedzibą w mieście Corrientes
 Huracán Corrientes – argentyński klub piłkarski z siedzibą w mieście Corrientes
 Lipton Corrientes – argentyński klub piłkarski z siedzibą w mieście Corrientes

Pozostałe 
 Corrientes – rzeka w Argentynie płynąca przez prowincję Corrientes